1472 км — топоним в России.

 1472 км — поселение (железнодорожная будка) в Альшеевском районе, вошедшее в 2005 году в состав села Аксёново.
 1472 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 906575.
 1472 км — остановочный пункт  участка Уфа — Абдулино Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан, в черте села Аксёново. Код 656815.
 1472 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Астраханской области. Код 617632.